Falkenmayer ist der Familienname folgender Personen:

Michael Falkenmayer (* 1982), deutscher Fußballspieler
Ralf Falkenmayer (* 1963), deutscher Fußballspieler